Trzęsienie ziemi na Haiti w 1751
 Trzęsienie ziemi w Port-au-Prince w 1770
 Trzęsienie ziemi na Haiti w 1843
 Trzęsienie ziemi na Haiti w 1984
 Trzęsienie ziemi na Haiti w 2010
 Trzęsienie ziemi na Haiti w 2021

Zobacz też 
 Trzęsienie ziemi na Dominikanie w 1946

en:Haiti earthquake